Оттохтох — топоним в России.

 Оттохтох — гора, Магаданская область, координаты 61°50' с. ш. 148°35' в. д..
 Оттохтох — река, Магаданская область, координаты 61°49' с. ш. 148°42' в. д..
 Оттохтох — горы, Магаданская область, координаты 61°51' с. ш. 148°22' в. д..
 Оттохтох — река, Магаданская область, координаты 62°15' с. ш. 148°09' в. д..

См. также 
 Оттуг-Хая — гора, Республика Тыва, координаты 51°13' с. ш. 90°51' в. д..
 Оттох

Примечания